Искушение святого Аквариума — «доисторический» магнитоальбом Б. Гребенщикова и А. Гуницкого 1974 года. Запись, долго считавшаяся утерянной, благодаря виртуальному сообществу «Планета „Аквариум“» была найдена в конце 1997 года. Альбом был выпущен на CD в 2001 году в составе сборника «Доисторический Аквариум».

История 
О дате записи до сих пор не существует единого мнения. На задней стороне обложки альбома, выпущенной фирмой «Триарий», написано: «Записано в феврале 1973 года в ЛГУ на факультете ПМ и ПУ». На официальном сайте запись также датируется 1973 годом. В справочнике Павла Северова об альбоме написано: записан во время студенческих каникул, 1974 года, январь — февраль.

Комментарий звукорежиссёра Армена «Марата» Айрапетяна:

<…> События ещё туда-сюда, но привязать к конкретной дате — дело безнадёжное. Я почесал макушку, позагибал пальцы, подышал глубоко — все равно получается, что «Искушение» — январь-февраль 1973.

Мнение Гребенщикова:

<…> альбом представлял из себя извращение двух идиотов (БГ и Джорджа), занимавшихся сюрреалистической «Аммагаммой»: некоторые непонятные желудочные звуки, стуки, плёнки задом наперёд, петли, стихи, отдельные куплеты песен и фразы. Очень смешно, но очень плохо записано.

В 1978 году Гребенщиков, под псевдонимом Б.Троицкий, так вспоминал начало звукозаписей Аквариума в самиздатском журнале «Рокси»: «Записи появились позже — зимой 1974, когда Борис и Джордж записали „Искушение Святого Аквариума“».

Несмотря на оценки самого Гребенщикова («извращения двух идиотов…»), «Искушение» и сегодня в музыкальном смысле представляет интерес — это едва ли не первый опыт создания концептуального музыкального произведения в советской России. Первый альбом «Аквариума» совершенно некоммерческий и, пользуясь современной терминологией, «неформатный».

«Искушение св. Аквариума» мы писали вдвоём на факультете прикладной математики в Смольном — у нас там была не то чтобы студия, а пространство для репетиций. Там мы всё это вдвоём и записали. Писали на магнитофон «Днипро» — был такой. Работали дня три, по ходу записи я где-то играл на гитаре и пел, хотя толком играть не умел. Это — «Мой ум сдох», Борис там подыгрывал, и «Песня о кайфе». В одной песне я даже сыграл на басу — «Маленький большой водопад», а Борис накладывал гитары. Использовалась всякая перкуссия, барабаны.

В записи использовались странные голоса — женский крик в частности. Это некая Марина, девушка из нашей компании, мы вместе с ней занимались в театральной студии. Мы попросили её покричать, она покричала, и очень успешно. А муж её, Руслан, говорил фразу «Что за дела?».

Альбом ни во что не вписывался. Ни в какой стиль. И, может быть, если бы в то время наши музыкальные возможности были бы выше, то, возможно, всё это было бы не так интересно. Целенаправленно делали психоделию. Боря потом сказал в каком-то интервью, что это извращения двух идиотов. В общем, так оно и есть, но всё равно интересно.

Для записи использовались: усилитель УМ-1, микшерный пульт сборки Воробьёва (который приходилось перепаивать три раза в час), самодельные колонки, 9-струнная гитара «Пирин» (три первые струны были сдвоенные). Использовались также нестандартные инструменты: детские дудки, пианино с воткнутыми в молоточки кнопками, а на композиции «Пение птиц и птичек на могиле сдохшего ума» (идея этой композиции принадлежит Марине Житковой) использовался расплавленный пластиковый провод, капли которого со свистом проносились мимо микрофона. У альбома также существовала обложка, созданная Русланом Судаковым и изображавшая «Маленький Большой водопад».

Участники записи 
 «Аквариум»:
 Борис Гребенщиков — голос, гитары (9-струнная)
 Анатолий Гуницкий — перкуссия, голос, бас-гитара
 Марина Житкова — голос
 Руслан Судаков — голос, звуковые эффекты
 Звукорежиссёр
 Марат (Армен) Айрапетян

Список композиций 
 Мой ум сдох (А. Гуницкий) (1:36)
 Концепция 14 (Б. Гребенщиков) (3:18) — инструментал
 Осторожно, берегись поезда (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (0:45)
 Бустер в ночи (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (3:11)
 Река Оккервиль (А. Гуницкий) (3:31)
 Ария шузни, влюблённой в джинсню (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (0:43)
 Мочалкин блюз (Б. Гребенщиков) (2:51)
 Поэзия (А. Гуницкий) (1:19)
 Гуру Панджахай (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (3:06) — инструментал
 Ну а ты? (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (0:56)
 Он пришёл из туманной дали (Б. Гребенщиков) (1:57)
 У меня шузня. Гимн (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (3:41)
 Песня о кайфе (Песня Вайшвиллы) (А. Гуницкий) (3:51)
 Господин Раутбарт (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (0:16)
 Голос (1:10)
 Упади на песок (А. Гуницкий) (4:51)
 Я — Шизо (А. Гуницкий) (3:19)
 Большая увертюра для квака B-mol (Б. Гребенщиков) (0:18) — инструментал
 Маленький большой водопад (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (1:05) — инструментал
 Ля-ля-ля (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (1:03)
 Фамилия — это субстанция (А. Гуницкий) (0:08)
 Париж (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (0:50)
 Во мне кто-то третий (А. Гуницкий) (0:46)
 Груймлер Баш (Б. Гребенщиков) (0:15) — инструментал
 Для Ахтараута (Б. Гребенщиков) (2:20) — инструментал
 Сказка о двух королях (А. Гуницкий) (0:46)
 Мой ум сдох (А. Гуницкий) (4:08)
 Пение птиц и птичек на могиле сдохшего ума (Б. Гребенщиков, А. Гуницкий) (0:12) — инструментал

Интересные факты 

 В 1991 году приблизительный список песен альбома был опубликован в первом номере газеты «Арокс и Штёр»
 По свидетельству звукорежиссёра Армена «Марата» Айрапетяна, в записи участвовали ещё несколько человек, но звуков не издавали:

Кто-то (по-моему, джентльмен по прозвищу Шершавый — но точно не помню) держал горящий провод, когда я записывал звук проносящихся мимо микрофона капель расплавленного металла (запись этого звука сопровождала одну из «стихотворных» или инструментальных композиций в качестве фона). Руслан действительно произносит фразу «Что за дела?», а вот Марина всего лишь подала идею — только я не помню, самой ли записи Пения Птиц и Птичек, или названия для этой композиции («Пение птиц и птичек на могиле сдохшего ума» — это, насколько я помню, 12-секундная запись звука, издаваемого магнитофоном в режиме перемотки, но с включённым воспроизведением).

 В данной статье указан список песен с оригинального диска, выпущенного в 2001 году студией «Триарий». Но этой же студией в том же году была выпущена также и серия из пять MP3-сборников, посвящённых Аквариуму и Борису Гребенщикову. На третьем сборнике представлен альбом «Искушение святого Аквариума» с другим (необработанным) качеством звука и рядом отличий от оригинального диска. Несмотря на то, что названия композиций полностью соответствуют оригиналу, на этом диске отсутствуют некоторые инструментальные вставки, и альбом заканчивается не 12-секундной записью, а 9-минутным инструменталом, который также называется «Пение птиц и птичек на могиле сдохшего ума».
 Бустер () — гитарный эффект, поднимающий уровень выходного сигнала, «лёгкий овердрайв».
 «Река Оккервиль» (песня написана А. Гуницким в начале 1973 года в Комарове) — художественный образ, не имеющий ничего общего с левым притоком реки Охты. Комментарий звукорежиссёра Армена «Марата» Айрапетяна:

В Реке Оккервиль топают сами Джордж и Боря. На записи они удалились в самый конец большого зала и оттуда, бодро топая, начали надвигаться на сцену с микрофонами. Кстати, запись удалась с первого раза. 

 Шузня, шуз (жарг. уст. от ) — обувка, туфли.
 «Поэзия» исполняется уже позже БГ-бэндом под названием «Предчувствие гражданской войны» и без куплета:

В обличье есть хорошая черта,
Она лишает розу цвета.
Она подобна пистолету
У подзаветного листа.

 Мочалка (жарг. уст.) — девушка юных лет, весёлого нрава, не отягощённая умственной деятельностью (определение из фильма «Асса»). Песня «Мочалкин блюз» — единственная песня с этого альбома, которая была позже перезаписана в студии. Она вышла на альбоме Треугольник в 1981 году и на саундтреке к фильму «Асса» в 1987 году.
 «Ну а ты?» — спета на мотив французской песенки про брата Жака, который всё спит и спит, а колокольчики звенят.
 «Голос» — использован отрывок из песенки «John Henry» в исполнении Гарри Белафонте, прокрученный задом наперёд.
 Квак — гитарный эффект Wah-Wah для искажения звука гитары.
 «Ля-ля-ля» — спета на мотив колыбельной песни из фильма «Цирк».
 «Большая увертюра для квака B-mol» — басовое соло Гизера Батлера в песне Black Sabbath — N.I.B (альбом Black Sabbath 1970)

Примечания

Литература 
 А. Рыбин, А. Кушнир, В. Соловьев-Спасский. Аквариум. Сны о чём-то большем. Ред. Б. Гребенщиков — М.: «София», 2004.

Альбомы группы «Аквариум»
Альбомы 1973 года